Ба́рхатов — русская фамилия.

Известные носители 
 Бархатов, Александр Александрович (род. 1957) — российский журналист и телеведущий, режиссёр, специальный корреспондент.
 Бархатов, Алексей Александрович (род. 1953) — российский журналист и писатель, литературный критик.
 Бархатов, Андрей Борисович (род. 1970) — российский журналист, режиссёр и продюсер, звукорежиссёр.
 Бархатов, Василий Алексеевич (род. 1983) — российский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр.
 Бархатов, Максим Валерьевич (род. 1981) — российский пауэрлифтер, пятикратный чемпион мира.
 Бархатов, Олег (1966—2004) — российский певец, первый исполнитель песни «Чистые пруды».

Бархатова 
 Бархатова, Клавдия Александровна (1917—1990) — советский астроном.